x

 En biologie, une jungle désigne un type de forêt.
 En musique, la jungle est un genre de musique électronique.
 La jungle peut décrire un espace frontalier occupé par des migrants (« jungle de Calais »)

Arts ou assimilés 
 E & R Jungle Film Company, une société américaine de production de films fondée en 1914.
 Jungle, un groupe britannique de soul des années 2010.
 Jungle, leur premier album.
 Jungle, une bande dessinée de la série Tif et Tondu de Fernand Dineur.
 Jungle, une maison d'édition de bandes dessinées.
 Jungle, un film de Ram Gopal Varma sorti en 2000.
 Jungle, un film américain réalisé par Greg McLean, sorti en 2017.
 Jungles, une série de tableaux d'Henri Rousseau peints entre 1891 et 1910.

Voir aussi

Références 

Homonymie de titre